Зоя Сергеевна Земскова (род. 1933) — советский и российский .
Доктор медицинских наук, профессор, врач-патолог высшей категории. Заслуженный врач РФ.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1982).

Училась в медицинском институте, участвовала в научном кружке на кафедре патологической анатомии лечебного факультета РНИМУ.
Порядка полувека работала в Центральном НИИ туберкулёза. Ныне на пенсии.

В 1972 г. Госкомизобретений зарегистрировал открытие — явление L-трансформации микобактерий туберкулеза — акад. АМН СССР Н. А. Шмелева, И. Р. Дорожковой и З. С. Земсковой. В 1982 году за цикл работ по разработке данной проблемы и изучения клинического значения L-форм микобактерий туберкулеза учёным ЦНИИТ во главе с А. Г. Хоменко вместе с другими авторами была присуждена Государственная премия СССР (А. Г. Хоменко, И. Р. Дорожкова, З. С. Земскова и др.).

Докторская дисс. «Патоморфология туберкулезной инфекции при длительном персистировании измененных форм возбудителя (патологоанатомическое, микробиологическое, экспериментальное исследование)» (ЦНИИ туберкулеза МЗ СССР. М., 1977).

С 1983 года играет на скрипке в группе 2 скрипок в симфоническом оркестре имени Бородина в Центральном Доме учёных города Москвы.

Вдова академика РАМН П. В. Сергеева.

Награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». За цикл научных работ, имеющих клиническое значение во фтизиатрии, удостоена Государственной премии СССР в области науки.

Автор более 200 научных трудов, в том числе 7 монографий, изобретений и научных открытий.
 Скрыто протекающая туберкулезная инфекция / З. С. Земскова, И. Р. Дорожкова. — Москва : Медицина, 1984. — 222 с.
 Ерохин В. В., Земскова З. С. Патологическая анатомия туберкулёза М.: ООО «Издательский дом „Русский врач“», 1998. — 112 с.
 Ерохин, В. В. Патологическая анатомия туберкулеза / В. В. Ерохин, З. С. Земскова, М. В. Шилова. — М., 2000. — 149 с.

Примечания

Ссылки 
 , , стр. 79-84

Фтизиатры СССР
Фтизиатры России
Патологи по алфавиту
Доктора медицинских наук
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Сотрудники Центрального научно-исследовательского института туберкулёза